A DDR-Oberliga volt az egykori NDK labdarúgásának legmagasabb osztálya. A bajnokság 1949-ben jött létre, majd 1991-ben, Németország újraegyesítésével szűnt meg.

Története 

Miután Németország kétfelé szakadt, a keleti és a nyugati oldalnak is létrejött a saját labdarúgó-bajnoksága, amelyek a náci Németország idején lévő Gauliga helyébe léptek. Az NDK bajnokságát 1949-ben DS-Oberliga néven alapították, csak 1958-ban vette fel a DDR-Oberliga nevet.

A bajnokság első szezonjában 14 csapat vett részt, melyből a szezon végén kettő esett ki. A következő négy évben a résztvevők száma 15 és 19 között mozgott, két egymást követő évben nem volt ugyanannyi a létszám. Az 1954-55-ös szezontól kezdődően, egészen az utolsó idényig bezárólag visszaálltak a korábbi 14 csapatos rendszerre, ahol két csapat esett ki.

Az újraegyesítést követő évben NOFV-Oberliga néven futott a bajnokság, majd 1991-ben beolvadtak a nyugatnémet bajnokságba. Az utolsó szezon első két helyezettje, a Hansa Rostock és a Dynamo Dresden a Bundesligában, a többi csapat alacsonyabb osztályokban indult.

A másodosztályt DDR-Ligának hívták.

Beolvadás a Bundesligába 

A német újraegyesítést követően a csapatokat különböző osztályokba osztották be.

Fussball-Bundesliga (első osztály):

 Hansa Rostock
 Dynamo Dresden

Bundesliga 2 Nord (másodosztály):

 Stahl Brandenburg

Bundesliga 2 Süd (másodosztály):

 Lokomotive Leipzig
 Hallescher FC
 Rot-Weiß Erfurt
 Carl Zeiss Jena
 Chemnitzer FC

NOFV-Oberliga Nord (harmadosztály):

 Stahl Eisenhüttenstadt
 Vorwärts Frankfurt/Oder
 Dynamo Berlin

NOFV-Oberliga Mitte (harmadosztály):

 1. FC Magdeburg
 FC Energie Cottbus

NOFV-Oberliga Süd (harmadosztály):

 FC Sachsen Leipzig

Győztesek 

Forrás:

A csapatok helyezései 1975 és 1991 között 

Forrás:

Öröktáblázat 

A táblázat a keletnémet labdarúgó bajnokság 1949-ben kezdődő szezonjától az 1991-es utolsó kiírásáig szerepelteti a csapatokat.
1991-ben még nem alkalmazták a 3 pontos rendszert, viszont a táblázat összesített pontszámaiban megtalálható az, így számított eredmény. Az akkor hivatalos 2 pontos bajnoki pontszámok mellette találhatóak.

 A jelenlegi osztályok a 2012-13-as idény alapján értendőek.</small>

Forrás:

Lásd még 

 Regionalliga Nordost
 NOFV-Oberliga
 NOFV-Oberliga Süd
 NOFV-Oberliga Mitte
 NOFV-Oberliga Nord

Források

Külső hivatkozások 
 DDR-Oberliga - Fussballdaten.de
 Összesített táblázat
 Eredmények, tabellák 
 DDR-Oberliga - Weltfussball.de

Megszűnt labdarúgó-bajnokságok
Német labdarúgó-bajnokságok
A Német Demokratikus Köztársaság labdarúgása